Puhr ist der Familienname folgender Personen:
 Fridolin Puhr (1913–nach 1954), österreichischer SS-Hauptsturmführer und Truppenarzt im KZ Dachau
 Roland Puhr (1914–1964), deutscher SS-Mann im Vernichtungslager Sachsenhausen

Siehe auch:
 Pur (Begriffsklärung)